Minegishi ist der Familienname folgender Personen:

 Hikaru Minegishi (* 1991), philippinischer Fußballspieler
 Keisuke Minegishi (* 1991), japanischer Fußballspieler